Круподеринцы () — село в Погребищенском районе Винницкой области Украины.

Код КОАТУУ — 0523484002. Население по переписи 2001 года составляет 433 человека. Почтовый индекс — 22203. Телефонный код — 4346.
Занимает площадь 0,193 км².

Адрес местного совета 
22260, Винницкая область, Погребищенский р-н, с. Павловка, ул. Первомайская, 22, тел. 2-86-46.

История 
В 1835 году граф Ржевуский продал село врачу С. Я. Плятцеру. Тогда село насчитывало 60 дворов, в которых проживало 676 жителей.

Считается, что в начале 1890-х годов поместье купил граф Николай Павлович Игнатьев, однако правнук , Майкл, свидетельствует, что когда его прадед приехал в имение в начале 1879 года после отставки от дипломатической службы, там
…был лишь небольшой украинский дом, выбеленный известью, в три этажа, с тремя флигелями, построенный Николаем Игнатьевым ещё в шестидесятые годы<…> неподалёку от усадьбы стояла церковь, крошечная кирпичная копия Святой Софии…

Кроме того, ещё в письме к жене от 28 мая 1877 года, Н. П. Игнатьев писал:
Устраивай Круподерницы, чтобы сделать пребывание для всех приятным…

В 1895 году по проекту А. Н. Померанцева здесь была построена кирпичная церковь-усыпальница; в 1896 году — четырехэтажная мельница на реке Рось.

В церкви в 1908 году был похоронен Н. П. Игнатьев; в 1914 году — его дочь, Екатерина, погибшая в первую мировую войну, 17 ноября 1914 года; в 1917 году — его жена, Екатерина Леонидовна. В глубине церковного двора был возведён памятный крест на массивной каменной глыбе, по сторонам которой — четыре старинных корабельных якоря — памятник пятому сыну четы Игнатьевых, лейтенанту броненосца «Александр III» Владимиру Игнатьеву, его двоюродному брату Алексею Зурову — капитану 2-го ранга крейсера «Светлана» и другим морякам, погибшим в Цусимском сражении, установленный матерью и вдовой лейтенанта к 10-летию битвы.

После октябрьской революции 1917 года Игнатьевы, в основном (кто смог), эмигрировали, а в имении разместилась коммуна; в 1920—1924 годах в имении находилась педагогическая школа; с 1928 года организован детский дом (до 1959 года). Бесценный архив Н. П. Игнатьева — несколько огромных кованых сундуков — по распоряжению председателя Совнаркома Украины, болгарина Христиана Раковского, чтившего память графа Игнатьева, в Круподеринцы приехала специальная комиссия, которая погрузила всё в вагон и отправила в Москву. В московском архиве сейчас хранится около семи тысяч страниц документов..

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Церковь-мавзолей Игнатьева
 
 

Населённые пункты Погребищенского района